Кампофьорито () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, в провинции Палермо.

Население составляет 1401 человек (2008 г.), плотность населения составляет 67 чел./км². Занимает площадь 21 км². Почтовый индекс — 90030. Телефонный код — 091.

Покровителем коммуны почитается святой Стефан, празднование 19 марта.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Ачи-Катена, Италия
  Катенануова, Италия

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.campofiorito.pa.it/

Ссылки 
 http://www.comune.campofiorito.pa.it/ 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/